Detta är en lista över säsonger spelade av IFK Göteborg i nationell och europeisk fotboll. Den innefattar perioden från klubbens bildande, till slutet av den senast färdigspelade säsongen. Den redogör i detalj för klubbens prestationer per säsong i alla större turneringar tillsammans med bäste målgörare och antal mål.

IFK Göteborg grundades i oktober 1904. De vann sin första SM-titel redan fyra år senare, när de vann Svenska mästerskapet. Allsvenskan vann man först säsongen 1934/35, tio år efter ligans grundande. Säsongen 1937/38 åkte man för första gången ur högstadivisionen, men var snabbt tillbaka igen efter endast en säsong i Division II. Den enda längre perioden IFK Göteborg spelat i andradivision är 1971–1976, då även klubbens sämsta ligaplacering någonsin kom i form av en femteplats i Division II Södra 1974. Efter återkomsten till Allsvenskan följde dock lagets historiskt mest framgångsrika period, då man vann tio SM-guld under 1980- och 1990-talet, samt Uefacupen två gånger på 1980-talet.

Sedan grundandet 1904 har IFK Göteborg spelat 89 säsonger i Allsvenskan, vunnit 18 SM-guld, Svenska cupen åtta gånger, Supercupen en gång samt Uefacupen två gånger.

Teckenförklaring

 SM = Spelade matcher
 V = Vunna matcher
 O = Oavgjorda matcher
 F = Förlorade matcher
 GM = Gjorda mål
 IM = Insläppta mål
 MS = Målskillnad
 SF = Semifinal
 KF = Kvartsfinal
 GS = Gruppspel

 PO = Playoff
 O# = Omgång #
 KO = Kvalificeringsomgången
 KO1 = Första kvalificeringsomgången
 KO2 = Andra kvalificeringsomgången
 KO3 = Tredje kvalificeringsomgången
 DE = Deltog ej
 EK = Ej kvalificerade
 DKV = Diskvalificerad

Säsonger

Topplaceringar i ligan

Anmärkningar

Referenser
Böcker

 

Online

Noter

 
IFK Göteborg